12-й Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходил в Польше с 15 по 31 января 2016 года.

Турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года и Олимпийским играм 2016 года. Три лучшие команды попадают прямо на чемпионат (кроме Франции, уже квалифицированной туда как действующий чемпион мира). Остальные двенадцать, уже после соревнований, сыграют стыковые матчи с не попавшими на европейский чемпионат командами. Чемпион Европы (или финалист, если выиграет уже квалифицировавшаяся на Олимпиаду Франция) попадёт на Олимпийские игры напрямую, а две лучшие команды из остальных получат путёвки в финальную межконтинентальную квалификацию.

Выборы место проведения 
Кроме Польши, на проведение турнира претендовали Хорватия и Норвегия. Но на Конгрессе EHF, прошедшем 23 июня 2012 года в Монако, Польша получила 58 % голосов.

Отборочный турнир

Спортивные сооружения

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась в  19 июня 2015 года.

Судьи 
Список арбитров, отобранных для работы на чемпионате Европы-2016.

Предварительный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Символическая сборная

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по гандболу
Январь 2016 года
2016 год в гандболе
Спорт в Польше в 2016 году
Чемпионаты Европы в Польше
Гандбол
Соревнования по гандболу в Польше